Иван Глебов:
 
 Глебов, Иван Алексеевич (1789 — не ранее 1850) — протоиерей РПЦ, ректор духовных училищ, профессор богословия ИХУ. 
 Глебов, Иван Иванович — московский дворянин на дипломатической службе у великих князей Московских Ивана III и Василия III.
 Глебов, Иван Васильевич Ощера (ум. 1486) — окольничий великих князей Московских Василия Тёмного и Ивана III.
 Глебов, Иван Васильевич (1806—1884) — русский физиолог и анатом.
 Глебов, Иван Семёнович (1903—1993) — советский военачальник, генерал-полковник (1958).
 Глебов, Иван Тимофеевич (1806—1884) — русский анатом, гистолог и физиолог, педагог.
 Глебов, Иван Фёдорович (1707—1774) — русский военный и государственный деятель.
 Глебов, Иван Фёдорович (ум. 1867) — русский педагог, надворный советник.
 Примечания